Грэндма́стер Флэш (, настоящее имя — Джо́зеф Са́ддлер []; род. 1 января 1958, Бриджтаун, Барбадос) — американский диджей, который вместе со своей командой Grandmaster Flash and the Furious Five стоял у истоков хип-хоп-музыки. Как гласит легенда, сам термин «хип-хоп» был изобретён в 1978 году одним из участников этого коллектива.

Ввёл в моду музыкальные дуэли рэперов («freestyle rapping») и продемонстрировал огромные возможности микширования своим синглом «The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel» (1981), на котором впервые можно было услышать звук скретчинга, ставший атрибутом раннего хип-хопа. Журнал Rolling Stone назвал выпущенный в 1982 году платиновый сингл «The Message» самым влиятельным в истории хип-хопа.

В следующем году дороги Грандмастера и его товарищей по группе разошлись. В 2007 году Grandmaster Flash and the Furious Five стали первой хип-хоп командой, чьи имена были занесены в Зал славы рок-н-ролла.

Дискография

Альбомы 
 1982 — The Message
 1984 — Greatest Messages
 1985 — They Said It Couldn’t Be Done
 1986 — The Source
 1987 — Ba-Dop-Boom-Bang
 1988 — On the Strength
 1997 — Salsoul Jam 2000
 1998 — Flash Is Back
 2002 — The Official Adventures of Grandmaster Flash
 2002 — Essential Mix: Classic Edition
 2009 — The Bridge. Concept Of A Culture

Синглы 
 1979 — «Superappin»
 1980 — «Freedom»
 1981 — «The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel»
 1981 — «Scorpio»
 1982 — «Flash To The Beat»
 1984 — «Jesse»
 1984 — «We Don’t Work For Free»
 1988 — «Gold»
 1996 — «If U Wanna Party»

Образ в кино и на ТВ 
 2016—2017 — телесериал «Отжиг». В восьми эпизодах роль Grandmaster Flash исполнил Мамуду Ати.

Примечания

Ссылки 

 

Музыканты-электронщики США
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители Elektra Records
Музыканты Барбадоса